Rudolf Steiner (ur. 1861) – austriacki filozof i ezoteryk
 Rudolf Steiner (ur. 1907) – rumuński piłkarz
 Rudolf Steiner (ur. 1937) – niemiecki piłkarz
 Rudolf Steiner (ur. 1937) – szwajcarski lekkoatleta, oszczepnik
 Rudolf Steiner (ur. 1942) – niemiecki reżyser